Torto – termine comune per danno procurato ingiustamente
 Torto – termine comune per responsabilità civile
 Torto – cognome italiano
 Torto – fiume siciliano
 Daniela Torto – politica italiana
 Diana Torto – cantante jazz

Altri progetti

Pagine correlate
 Rio Torto